Sulpicio puede referirse a:

Antropónimo
Sulpicio Severo
Sulpicio Pío
Servio Sulpicio Rufo
Cayo Sulpicio Longo
San Sulpicio
 La hermana San Sulpicio

Topónimo
Saint-Sulpice

Parónimo
Suplicio